

Cinéma 
 Darkness est un film américano-hispanique réalisé par Jaume Balagueró en 2002.
 Darkness est un film tchèque réalisé par Juraj Herz en 2009.
 The Darkness est un film réalisé par Greg McLean, sorti en 2016.

 Darkness est un court métrage canadien sorti en 2012.
 Darkness est un court métrage australien sorti en 2016.

Musique 
 Darkness est une chanson de groupe de rock The Police.
 The Darkness est un groupe de rock britannique.
 Darkness est une chanson du rappeur américain Eminem.

Autres 
 Darkness, le titre original d'Ombre et Lumière, première partie est le titre anglais du  de la saison 1 de Stargate Universe
 The Darkness est une série de bande dessinée créée par Marc Silvestri en 1996, éditée par Top Cow
 The Darkness est un jeu vidéo adapté de la série de bande dessinée éponyme.